«Ати́с» () — армянский женский баскетбольный клуб из Еревана.

История 
В апреле появилась информация о том, что клуб может принять участие в чемпионате России. Представители клуба объяснили, что с российской стороны было сделано предложение в устной форме. В настоящее время идут переговоры и окончательное решение будет месяц спустя.
По программе чемпионата России в нём должны принять участие 8 клубов, из них 5 — российских и по одному из Армении, Украины и Литвы.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

Баскетбольные клубы Армении
Спортивные клубы Еревана